

Földrajzi nevek
Radovan hegység Bosznia-Hercegovinában, az ország középső részén
Radovan tó Bosznia-Hercegovinában, a Gornji Vakuf - Novi Travnik út mellett
Radovan falu Horvátországban Ivanec községben, Varasd megyében

Személynevek
Radován délszláv személynév
Radovan Ćurčić szerb labdarúgócsatár, edző, Szerbia szövetségi kapitánya.
Radovan Karadžić szerb politikus, volt boszniai szerb elnök
Jelasity Radován magyarországi szerb közgazdász, a magyarországi Erste Bank elnök-vezérigazgatója